Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários — organização brasileira extinta

Toponímia 
 Conjunto Habitacional IAPI da Penha — conjunto arquitetónico no bairro da Penha, Rio de Janeiro
 Conjunto Habitacional IAPI Lagoinha — conjunto arquitetónico na Lagoinha, Belo Horizonte
 IAPI (Osasco) — bairro brasileiro de Osasco
 IAPI (Salvador) — bairro brasileiro de Salvador
 Vila do IAPI — bairro brasileiro de Porto Alegre
 Vila IAPI (Campinas) — bairro brasileiro de Campinas

Desambiguações de siglas